

Cinema 
 Twist of Faith –  film del 2004 diretto da Kirby Dick
 La casa del custode (Twist of Faith) – film del 2013 diretto da Paul A. Kaufman

Musica 
 Twist of Faith – album degli Highland Glory del 2011